Гвидо Бентивольо д’Арагона (, ; 4 октября 1577, Феррара, Папская область — 7 сентября 1644, Рим, Папская область) — кардинал-епископ Палестрины, инквизитор, дипломат и историк.

Биография 
Представитель знатного итальянского рода Бентивольо. Родился 4 октября 1577 года в Ферраре, где и провёл первые годы жизни, сын Корнелио Бентивольо и Изабеллы Бендидио, двоюродный дед кардинала Корнелио Бентивольо.

В 1594 году приехал в Падую, где учился в университете до 1598 года, получив диплом по каноническому и гражданскому праву.

В 1598 году Бентивольо вернулся в Феррару, поскольку скончавшийся герцог Альфонсо II д’Эсте не оставил после себя прямых наследников, и брат Гвидо, Ипполито Бентивольо, воевавший прежде в Португалии и во Фландрии, теперь оказался в лагере кузена покойного герцога Чезаре д'Эсте, участвуя в обороне Луго от войск Папы Климента VIII, который вознамерился вернуть Феррару в своё владение. Папский военачальник кардинал-племянник Пьетро Альдобрандини одержал победу, и Гвидо Бентивольо при посредничестве папского легата Романьи кардинала Бандини сумел не только добиться у Папы прощения для своей семьи, но и начать собственную церковную карьеру, приняв во время личной аудиенции в Равенне предложение Папы стать его тайным камергером и отправившись в 1600 году в Рим.

Нунций во Фландрии 
27 мая 1607 года был рукоположён в архиепископа и получил архиепископскую кафедру Родоса, но только в качестве предварительного этапа для получения иной должности. Новый Папа Римский Павел V в 1607 году назначил его папским послом во Фландрии с резиденцией в Брюсселе, которым он оставался до 1615 года. Весь период своей дипломатической деятельности (которая с учётом нунциатуры в Париже продолжалась до 1621 года) Гвидо Бентивольо находился в непосредственном подчинении кардинала-племянника Шипионе Боргезе и зарекомендовал себя добросовестным и верным сотрудником. Тем не менее, по крайней мере некоторое время он воспринимал свою должность как недостаточно престижную (особенно в сравнении с положением его брата, Энцо Бентивольо, феррарского посла в Риме) и добивался другого назначения, называя в числе своих предпочтений Мадрид. С другой стороны, возглавляя нунциатуру в Брюсселе, Бентивольо был обязан также обеспечивать интересы католиков в Англии, Шотландии, Ирландии, Дании и Норвегии, что, судя по опубликованной переписке, представляло для него значительный интерес.

Бентивольо прибыл в Брюссель в разгар мирных переговоров между католиками и протестантами и приложил немало усилий к прекращению войны, действуя в интересах Рима. В частности, он убеждал испанского посла в необходимости поддержать договор 9 апреля 1609 года, ныне известный как Двенадцатилетнее перемирие.

В том же 1609 году разразился новый европейский кризис, на сей раз связанный с герцогством Юлих-Клеве-Берг. После смерти бездетного герцога Иоганна Вильгельма пресекся Клевский дом и разразилась так называемая Война за клевское наследство между мужьями сестёр покойного — курфюрстом Бранденбургским Иоганном Сигизмундом и пфальцграфом Филиппом Людвигом Нойбургским при участии императора Священной Римской империи Рудольфа II и французского короля Генриха IV. Война имела и религиозный аспект противостояния католиков с протестантами, поэтому не могла не привлечь внимания папского нунция. Гораздо позднее, уже будучи нунцием во Франции, Бентивольо опубликовал дипломатическую переписку этого периода, связанную с бегством принца Конде из Франции вследствие разрыва с Генрихом IV (Relazione della fuga di Francia d’Henrico di Borbone prencipe di Condé).

Бентивольо также стремился усилить влияние католической церкви и с этой целью поддерживал связи с университетом Дуэ и Лёвенским университетом (). Прежде всего, он стремился убедить епископат в необходимости скорейшего принятия норм католической реформы, для чего принял участие в нескольких соборах: Мехеленском и Ипрском в 1609 году, Антверпенском — в 1610 году, Херцогенбургском — в 1612 году. Так, он содействовал принятию Антверпенским собором решения об обязательном посещении всеми мальчиками в возрасте от шести до пятнадцати лет уроков катехизиса, которые Бентивольо надеялся организовать при каждом приходе.

Нунций во Франции 
В 1615 году Бентивольо вернулся в Рим. С 1616 года по 1621 год он состоял в должности апостольского нунция в Париже, где ему приходилось основное внимание уделять защите интересов папской власти перед лицом потрясений во французской церкви, вызванных галликанскими идеями и кризисом государственной власти, развившимся в период регентства Марии Медичи, начало которому, ввиду малолетства Людовика, положила смерть её мужа Генриха IV в 1610 году. Через несколько месяцев после приезда Бентивольо в Париж, 17 апреля 1617 года, в результате заговора юного короля и Шарля д’Альбера Люиня фаворит вдовствующей королевы Кончино Кончини был убит, сама же Мария Медичи полностью отстранена от власти. В этот период Бентивольо пришёл к убеждению, что духовник нового короля Пьер Котон (:en:Pierre Coton) отстаивает при дворе интересы Испании, и обратился к своему начальнику Шипионе Боргезе с предложением добиться через генерала Общества Иисуса (то есть главу иезуитов) Вителлески удаления священника от близкого общения с Людовиком, после чего тот действительно получил новое назначение и оставил двор, хотя и сохранил уважение монарха.

4 декабря 1617 года в Руане состоялась аристократическая ассамблея, что создавало опасность возникновения требований ограничить королевскую власть законом. На деле это дворянское собрание, напротив, предложило дополнить существующий запрет подданным французского короля поддерживать отношения с представителями иностранных монархов (установленный ради предотвращения контактов протестантских королей с гугенотами) запретом также и на отношения с папскими посланниками. Бентивольо заявил решительный протест, и под угрозой дипломатических санкций поправка была пересмотрена.

В октябре 1620 года Бентивольо добился от короля Людовика XIII подтверждения старого обещания Генриха IV объединить под французской короной Беарн и Наварру, подтвердив таким образом Нантский эдикт. Король должен был для осуществления этого замысла применить силу, но, более того, гугенотам надлежало в рамках этого проекта получить компенсацию за своё конфискованное церковное имущество из королевской казны.

Король наградил папского нунция в 1622 году назначением на епископскую кафедру Рьеза (Diocesi di Riez), от которой Бентивольо отказался 16 октября 1625 года. Кроме того, французский король назначил Бентивольо на должность кардинала-протектора (:en:Cardinal protector) Франции при Святом Престоле.

После дипломатической карьеры 
В 1621 году стал кардиналом-священником с титулом церкви Сан-Джованни-а-Порта-Латина, а с 1622 года последовательно являлся кардиналом-священником нескольких римских титулярных церквей, став в конечном итоге кардиналом-епископом Палестрины.

В период с 1628 по 1635 годы исполнял обязанности главы Святой Палаты (:it:Sant'Uffizio), то есть римской Инквизиции.

С 8 января 1631 года по 19 января 1632 года состоял в должности камерленго Священной Коллегии кардиналов.

Умер во время кардинальского конклава 7 сентября 1644 года, до завершения процедуры выборов нового Папы (которым 15 сентября 1644 года стал Иннокентий X). Похоронен в церкви Сан-Сильвестро-аль-Квиринале в Риме.

Встречи с Галилео Галилеем 

В период обучения в Падуанском университете Гвидо Бентивольо посещал частные уроки Галилео Галилея, во время процесса над Галилеем в 1633 году находился в числе подписавших приговор (подпись стояла второй, после кардинала д’Асколи). Сам Галилей и его сторонники рассматривали Гвидо Бентивольо и Дезидерио Скалья (Desiderio Scaglia) как сочувствующих подсудимому членов суда инквизиции и искали у них поддержки. В своих воспоминаниях Бентивольо утверждал, что сделал всё от него зависящее для смягчения участи своего бывшего учителя, ряд современных исследователей склонны принять эту точку зрения.

Участие в конклавах 
В период кардинальского служения Гвидо Бентивольо состоялись три конклава:
 конклав 1621 года, (избран Папа Григорий XV, Бентивольо не участвовал);
 конклав 1623 года (избран Папа Урбан VIII);
 конклав 1644 года (избран Папа Иннокентий X).

Увековечение памяти 
В Ферраре, на улице Гарибальди, д. 90, имеется мемориальная доска, на которой в числе бывших обитателей дворца Бентивольо назван Гвидо Бентивольо (1577—1644), «историк Фландрии».

Труды 
Гвидо Бентивольо опубликовал историческое исследование «Della guerra di Fiandra» («О Фландрской войне»), посвящённое войне за независимость Нидерландов, свидетелем которой он сам являлся, и которая привлекала его внимание тем более, что в неё оказались вовлечены четверо его братьев и двое племянников.

В 1629 году опубликовал в Антверпене книгу «Relazioni in tempo delle nunziature di Fiandra» («Переписка времён нунциатуры во Фландрии»), в которой проявил большой интерес к политической тематике, раскрытой в концептуальном и выдержанном стиле.

В 1631 году опубликовал монографию «Lettere famigliari e politiche» («Семейная и политическая переписка»), которой подтвердил свои выдающиеся способности как исследователя дипломатии и политических процессов.

В 1648 году увидело свет посмертное издание его «Воспоминаний» («Memorie»)

Примечания

Литература 
 R. Belvederi, G. Bentivoglio e la politica europea del suo tempo, 1607—1621, Padova 1962;
 De Stefani, La nunziatura del cardinale Guido Bentivoglio. Lettere a Scipione Borghese cardinal nipote e segretario di stato di Paolo V, Firenze 1865;
 Bonifacio da Luri, Elogio di Guido II Bentivoglio d’Aragona, cardinale, Venezia 1748;
 V. Cafaro, Il cardinale Guido Bentivoglio, la sua vita e l’opera, Pozzuoli 1925;
 R. di Tucci, Il cardinale Guido Bentivoglio e i suoi rapporti con la Repubblica di Genova, Genova 1934;
 R. Belvederi, Dell’elezione di un re dei Romani nel carteggio inedito dei cardinale Guido Bentivoglio (1609—1614), in Rendic. dell’Acc. naz.dei Lincei, classe scienze morali, storiche e filos., s. 8, VI (195 1), pp. 145 ss.;
 A. Nicodemi, A. Manzoni e i cardinali Bentivoglio, Antoniano e Borromeo, Teramo 1957.
 J. D. M. Comelissen, Romeinsche bronnen voor den Kerklijken Toestand der Nederlanden onder de Apostolische Vicarissen 1592—1727, I, 1592—1651, Gravenhage 1932.

Ссылки 
 
 
 
 The Cardinals of the Holy Roman Church-Bentivoglio
 Catholic hierarcy

Кардиналы Италии
Кардиналы Павла V
Камерленго Коллегии кардиналов
Апостольские нунции в Бельгии
Апостольские нунции во Франции
Епископы Рьеза
Выпускники Падуанского университета
Инквизиторы Италии
Похороненные в Риме
Гвидо